Bedja peut désigner :
 les Bedja, une population d'Afrique de l'Est
 le bedja, une langue couchitique